Национальная детская библиотека имени Хнко-Апера () — детская библиотека в Ереване (Армения).

История 
Библиотека была основана в 1933 году, а после смерти армянского педагога и детского поэта Атабека Хнкояна (Хнко-Апера) в 1935 году была названа в его честь. 

По случаю провозглашения 1979 года Всемирным годом ребёнка в 1980 году библиотеке было предоставлено новое здание в районе Кентрон, на улице Теряна, недалеко от оперного театра. Здание было построено по проекту архитекторов Левона Галумяна и Рузан Алавердян.

Современное состояние 
Библиотека обслуживает детей дошкольного и школьного возраста, а также учителей. Ведётся сотрудничество с детскими образовательными и культурными организациями Армении. Организуются занятия в кружках и студиях и детские мероприятия: выставки, встречи с писателями, чтение вслух. По инициативе библиотеки проводятся благотворительные программы по переоборудованию сельских библиотек Армении.

Фонд 
В фонде библиотеки находится около 500 тысяч единиц: книги на армянском и иностранных языках, музыкальная литература, периодические издания, аудиовизуальные материалы, электронные носители. Работают отделы немецкой и персидской литературы.

Галерея

Примечания 

Библиотеки Армении
Армения
Детские библиотеки
Культура Армении
Организации, основанные в 1933 году